Пасо де Пиједрас има више значења:

 Пасо де Пиједрас (Пануко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Пасо де Пиједрас (Тантојука), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику